l'assedio di Sparta (272 a.C.), condotto da Pirro nell'ambito della guerra contro Antigono II Gonata di Macedonia
 l'assedio di Sparta (195 a.C.), condotto da Tito Quinzio Flaminino nell'ambito della guerra contro Nabide